Hormocephalum är ett släkte av svampar. Hormocephalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormocephalum